Gatschetschiladse ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Gatschetschiladse (1914–1994), sowjetischer Schachfunktionär und -trainer
 Lewan Gatschetschiladse (* 1964), georgischer Unternehmer und Politiker
 Tako Gatschetschiladse (* 1983), georgische Sängerin